Кассиопе́я может означать:

 Кассиопея — созвездие Северного полушария неба.
 Кассиопея — в греческой мифологии: жена Кефея, мать Андромеды.
 Кассиопея (Cassiope) — род растений семейства вересковые.
 Кассиопея — официальный фан-клуб поклонников музыкальной группы DBSK.
 Кассиопея — музыкальный коллектив из Белоруссии, сочетающий в своём творчестве синти-поп, радиотеатр и авангард.

См. также 
 Список звёзд созвездия Кассиопеи
 Москва — Кассиопея — советский фантастический фильм.
 Casio Cassiopeia — серия карманных персональных компьютеров и ноутбуков, производившихся компанией Casio.
 Cassiopea (Italian Songbook) — сборник итальянской певицы Мины 2020 года.